Maluf é um sobrenome da onomástica da língua árabe. É muito comum no Brasil devido à imigração sírio-libanesa. Na Wikipédia, pode se referir a:

Pessoas 
 Paulo Maluf, político brasileiro, empresário e engenheiro.
 Antonio Maluf (1926-2005), artista plástico (ligado ao construtivismo). Era filho dos imigrantes libaneses Alexandre Pedro Maluf e Alice Moussalli Maluf. Antonio Maluf foi o autor do cartaz da Primeira Bienal de São Paulo de Artes Plásticas.
 Flávio Maluf, empresário e filho de Paulo Maluf 
 Jamil Maluf, maestro, pianista e compositor brasileiro
 Eduardo Maluf, diretor de futebol do Atlético Mineiro
 Jamal Maarouf, chefe de uma oposição armada no Inverno árabe.  

Sobrenomes da língua árabe
Desambiguações de sobrenomes